Wohnbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wohnbach, Ortsteil der Gemeinde Wölfersheim, Wetteraukreis, Hessen
 Wohnbach (Schillingsfürst), Dorf der Kleinstadt Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern

Gewässer:
 Wohnbach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber in Diebach, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Wöhnbach, rechter Zufluss der Röthen oder Röden im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Wombach
 Wonbach, Unterlauf-, früher wohl auch Gesamtname des Rotbachs, linker Zufluss des Otterbachs (zur Bühler) bei Otterbach, Stadtteil Tüngental, Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wunbach, linker Zufluss von der Wunspitze der Isel vor Bobojach, Gemeinde Prägraten am Großvenediger, Bezirk Lienz, Steiermark